Мухутди́нов — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители 
 Мухутдинов, Альмир Нуруллович (род. 1985) — российско-казахстанский футболист.
 Мухутдинов, Иршат Закирович (1929—2008) ― советский татарский врач-эпидемиолог, Заслуженный врач РСФСР
 Мухутдинов, Касим Мухутдинович (1898—1964) — советский актёр.
 Мухутдинов, Тимур Мухаметсабарович (1975—2010) — Герой Российской Федерации.
 Мухутдинов, Хаким Гайфуллинович (1922—1988) — Герой Социалистического Труда.